Се́пыч — топоним в России:

Населённые пункты 
 Сепыч — село в Пермском крае
 Сепыч — деревня в Глазовском районе Удмуртии
 Сепыч — деревня в Завьяловском районе Удмуртии

Реки 
 Сепыч — река в Удмуртии, левый приток Чепцы
 Сепыч — река в Удмуртии, правый приток Ижа
 Сепыч — река в Пермском крае, левый приток Лысьвы